Эрлстоун Дж. Кэмерон, CBE (; 8 августа 1917 — 3 июля 2020) — бермудский и британский актёр. Наряду с Саем Грантом он известен как один из первых чёрных актеров, прославившихся в Соединённом Королевстве. Его появление в 1951 году в фильме «Бассейн в Лондоне» ознаменовало первую главную роль темнокожего актёра в истории английского кино.

Биография 
Кэмерон родился в Пембрукe (Бермудские острова). В юности он плавал на кораблях британского торгового флота, главным образом между Нью-Йорком и Южной Америкой. Когда началась Вторая мировая война, он оказался в затруднительном положении в Лондоне на корабле The Eastern Prince 29 октября 1939 года. Как он сам выразился в интервью Royal Gazette: «Я прибыл в Лондон 29 октября 1939 года. Я связался с молодой леди, а остальное вы знаете. Корабль уплыл без меня, девушка ушла тоже».

В 1941 году, получив билет от друга в подарок, он оказался на выступлении возрождённого Chu Chin Chow в Palace Theatre. После шоу Кэмерон, в то время работавший на кухне отеля Strand Corner House, отправился за кулисы и спросил, сможет ли он присоединиться к труппе. Сначала он получил отказ, но спустя 2-3 недели, когда кто-то из актёров не явился на работу, Эрлу было предложено заменить его.

Карьера 
По словам кинопортала Screenonline, «Эрл Кэмерон внёс глоток свежего воздуха в душные картины британской киноиндустрии, обходившей темы расовых отношений. Часто брошенные на обочину жизни и одинокие, герои Кэмерона имели чувство достоинства и моральный авторитет».

В 1960-е годы Кэмерон много снимался в британских сериалах — «Доктор Кто», «Заключённый», «Прорыв Андромеды».

Избранная фильмография 

 Бассейн в Лондоне (1951)
 Там есть другое Солнце (1951)
 Экстренный вызов (1952)
 Симба (1955)
 Женщина для Джо (1955)
 Сафари (1955)
 Одонго (1956)
 Внутри сердца (1957)
 Марка Ястреба (1957)
 Убийцы с Килиманджаро (1959)
 Сапфир (1959)
 Тарзан великолепный  (1960)
 Без шуток (1961)
 Огненные улицы (1961)
 Три испытания Тарзана (1963)
 Пушки при Батаси (1964)
 Шаровая молния (1965)
 Человек-бутерброд (1966)
 Подземная битва  (1967)
 Два пенни (1968)
 Два джентльмена вместе (1969)
 Тёплый декабрь (1973)
 Послание (1976)
 Куба (1979)
 Страж тьмы (2001)
 Переводчица (2005)
 Королева (2006)
 Начало (2010)
 На крыше (2013)

Личная жизнь 
Кэмерон практиковал веру Бахаи. В общине бахаистов Кэмерон провёл прием в Лондоне в 2007 году в честь своего 90-летия. Жил в Уорикшире. Он был женат на Барбаре Кэмерон. Его первая жена, Одри Кэмерон, умерла в 1994 году. Эрл Кэмерон имел шестерых детей.

Награды 
Он был награждён Орденом Британской империи (CBE) в 2009 году.

Имя Кэмерона носит театр в Гамильтоне (Бермудские острова). На церемонии он присутствовал лично в декабре 2012 года.

Уорикский университет в январе 2013 года наградил актёра званием своего Почётного доктора.

Примечания

Ссылки 

 
 Podcast interview with Earl Cameron on his life on the occasion of receiving his honorary degree from the University of Warwick on 23 January 2013
 Profile: Veteran actor Earl Cameron brings a sense of world citizenship to UN role, One Country, April-June 2005, Volume 17, Issue 1
 Interview with Earl Cameron, Royal Gazette
 Biography details on Screenonline
 Detailed filmography at the British Film Institute
 Earl Cameron (bio, filmography, photo gallery, videos), Bernews
 Earl Cameron To Give Bermuda Talk, Bernews, 24 March 2012
 Actor Earl Cameron recieves (sic) a CBE in honours list, Birmingham Post, 31 December 2008
 Graham Young,  Campaign to fund documentary about UK’s first black film actor Earl Cameron, Birmingham Post, 3 october 2010
 Graham Young, Encore for Earl Cameron, Britain’s first black film actor, Birmingham Post, 8 October 2010
 Graham Young, No slowing down for Earl Cameron, Britain’s first black film actor, Birmingham Post, 8 October 2010
 Rebecca Zuill, City Hall Theatre named after ‘back of town boy’, Royal Gazette, 6 November 2012.
 Earl Cameron (Aveleyman)

Киноактёры Великобритании
Столетние долгожители Великобритании